Розенцвейг — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Розенцвейг, Виктор Юльевич (Мордхе Йойлевич; 1911—1998) — советский лингвист.
 Розенцвейг фон Шваннау, Винцент (1791—1865) — австрийский ориенталист, переводчик.
 Розенцвейг, Рой (1950—2007) — американский историк.
 Розенцвейг, Рэйчел Зоуи (род. 1971) — американский стилистка, дизайнер и писательница.
 Розенцвейг, Саул (1907—2004) — американский психолог, создатель фрустрационного теста Розенцвейга.
 Розенцвейг, Франц (1886—1929) — немецко-еврейский философ.
 Розенцвейг, Эстер Йойлевна (известна как Елизавета Юльевна Зарубина, кодовый псевдоним Горская; 1900—1987) — советская разведчица, подполковник госбезопасности, сестра В. Ю. Розенцвейга.